Прави љускавци (лат. -{Eupholidota}-, [Еуфолидота]) или  прави панголини је подред љускаваца. Овај подред сисара обухвата натпородицу Manoidea и изумрлу натпородицу Eomanoidea. Стручни назив за чланове овог подреда сисара је еуфолидоти.

Етимологија назива

Опис 
Једна од главни особина које дефинишу представнике подреда Eupholidota, а која притом није присутна код други представника реда Pholidota, су велике заштитне љуске од кератина које им прекривају њихову дебелу кожу. По тјелу су распоређене као цријеп, преклапајући се једна преко друге и тако формирају оклоп који покрива тјело (сем стомака), врат, чело и спољну страну ногу. Између љусака и на остатку тјела се такође могу пронаћи и кратке длаке.

Распрострањеност 
Данашњи живући представници прави љускаваца (породица Manidae) насељавају подручје Подсахарске Африке, јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине. У прошлости, овај подред сисара је био распрострањен и на подручју источне Азије, Сјеверне Америке, Сјеверне Африке и Европе.

Систематика

Класификација 
Класификација подреда Eupholidota:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подреда Eupholidota.

Временска распрострањенст

Унутар реда Pholidota

Унутар подреда Eupholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (ред)

Референце